Новий світ (журнал, Канада) 
 Новий світ (журнал, Росія)